62-й чемпіонат України з шахів, що проходив у грудні 1993 року в Донецьку в приміщенні міського шахово-шашкового клубу.

Загальна інформація 
У турнірі за коловою системою взяли участь 14 шахістів, серед яких дворазовий чемпіон України 1961 та 1971 років — 60-річний донеччанин Юрій Ісакович Коц.

За відсутності найсильніших шахістів України початку 90-х років, зокрема членів збірної України Василя Іванчука, Олександра Бєлявського, Володимира Маланюка, Олега Романишина, Володимира Тукмакова, В'ячеслава Ейнгорна та інших провідних українських гросмейстерів, чемпіоном України 1993 року став 20-річний львівський шахіст Орест Грицак.

Із 90 зіграних на турнірі партій  — 52 закінчилися перемогою однієї зі сторін (57,1 %), внічию завершилися 38 партій. Білі виграли 31 партію (59,6 %), чорні — 21.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат України 1993 року на 365chess.com
 Всі партії чемпіонату
 Таблиця результатів ЧУ-1993

Література 
 «Спортивна газета» № 101, 29 грудня 1993 року, стор.6

1993 у шахах
Шахові турніри 1993
1993 в українському спорті
Грудень 1993
Чемпіонати України із шахів